Grezow () ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Dmitrijewitsch Grezow (1901–1970), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Wiktor Nikitowitsch Grezow (1907–1986), sowjetisch-russischer Generalmajor